De Ironman Hawaï is een triatlon, die sinds 1978 jaarlijks wordt gehouden over de afstand van 3,86 km zwemmen, 180,2 km  wielrennen en 42,195 km (marathonafstand) hardlopen. De wedstrijd fungeert als wereldkampioenschap voor deze triatlonafstand. Via wedstrijden uit het Ironman-circuit kan men zich plaatsen voor deze wedstrijd. Het evenement vond tot en met 1982 in februari plaats, in datzelfde jaar werd het evenement verplaatst naar oktober.

De meest succesvolle deelnemers zijn Dave Scott en Mark Allen, die beide zesmaal deze wedstrijd op hun naam wisten te schrijven. Het parcoursrecord bij de mannen is van Jan Frodeno, 7:51.13 (2019). 
Bij de vrouwen won Paula Newby-Fraser achtmaal deze wedstrijd. Het parcoursrecord bij de dames staat sinds 2018 op naam van de Zwitserse Daniela Ryf (8:26.16).

Geschiedenis 
De wedstrijd werd in 1978 voor het eerst gehouden en toen stonden vijftien deelnemers aan de start. Het jaar erop nam voor het eerst een vrouw deel aan de wedstrijd. De Amerikaanse Lyn Lemaire finishte de wedstrijd in 12:55.38.
In 1982 vond de wedstrijd tweemaal plaats en verschoof zij van februari naar oktober om deelnemers meer voorbereidingstijd te geven.

Palmares

Mannen

Vrouwen

Aantal deelnemers

Externe links 
  Officiële website
  Top 10 uitslagen 1982-2008
  Triatlon Special op Tri2b.com